Ярославичи — название населённых пунктов:

Россия 
 Ярославичи — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.

Украина 
 Ярославичи — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Ярославичи — село в Зборовском районе Тернопольской области.

См. также 
 Триумвират Ярославичей
 Ярославич (волейбольный клуб)